Dinnington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Dinnington, village du Somerset
Dinnington, village du Tyne and Wear
Dinnington, ville du Yorkshire du Sud

Voir aussi

Homonymie de toponyme